RECD steht als Abkürzung für:
 Real Ear to Coupler Difference, eine Messgröße zur Anpassung von Hörgeräten an die Bedürfnisse des Trägers
 Regional Engineering College Durgapur, ehemalige Bildungseinrichtung im indischen Westbengalen, heute National Institute of Technology Durgapur

Abkürzung